Het WTCC seizoen 2010 was het zevende seizoen van het Wereldkampioenschap voor touringcars, en het zesde seizoen na de terugkeer van het kampioenschap in 2005. Het kampioenschap bestond uit 24 races, verdeeld over 12 raceweekenden. Na het laatste weekend in Macau is Yvan Muller voor de tweede maal in zijn carrière kampioen. De Fransman, uitkomend voor Chevrolet won voor verdedigend kampioen Gabriele Tarquini en Rob Huff. Bij de independents werd Sergio Hernández kampioen.

Teams en coureurs

Kalender

Races

Kampioenschap

Rijders

Constructeurs

2010
Autosport in 2010